Rieux kan syfta på:
 Rieux, Marne
 Rieux, Morbihan
 Rieux, Seine-Maritime
 Rieux-Volvestre